Astrantia prenticei är en flockblommig växtart som beskrevs av George Edward Post och John Edward Dinsmore. Astrantia prenticei ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
prenticei